Miejscowości w Australii:
 St. George – miasto w stanie Queensland
Miejscowości w USA:
 St. George – miasto w stanie Alaska, w okręgu Aleutians West
 St. George – jednostka osadnicza w stanie Floryda, w hrabstwie Broward
 St. George – miasto w stanie Kansas, w hrabstwie Pottawatomie
 St. George – miasto w stanie Maine, w hrabstwie Knox
 St. George – miasto w stanie Missouri, w hrabstwie St. Louis
 St. George – miejscowość w stanie Karolina Południowa, w hrabstwie Dorchester
 St. George – miasto w stanie Utah, w hrabstwie Washington
 St. George – miasto w stanie Vermont, w hrabstwie Chittenden
Gminy w USA:
 St. George (ang. St. George Township) – gmina w stanie Kansas, w hrabstwie Pottawatomie
 St. George (ang. St. George Town) – gmina w stanie Maine, w hrabstwie Knox
 St. George (ang. St. George Township) – gmina w stanie Minnesota, w hrabstwie Benton
 St. George (ang. St. George Town) – gmina w stanie Vermont, w hrabstwie Chittenden

Zobacz też 
 Saint George
 Saint George’s (ujednoznacznienie)